Laura Lepistö – ex pattinatrice artistica su ghiaccio finlandese
 Lotta Lepistö – ciclista su strada finlandese
 Päivi Lepistö – cantante finlandese
 Sami Lepistö – hockeista su ghiaccio finlandese